ADAM23 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 832 амінокислот, а молекулярна маса — 91 926.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Металопротеази